Eamonn Keane est un nom pouvant désigner:

 (1925-1990), acteur irlandais
, haltérophile irlandais

Voir aussi

Keane, Eamonn